

Patronyme 

 Henry David Thoreau (1817-1862), écrivain, philosophe et poète américain ;
 Jacques Thoreau (1886-1973), minéralogiste belge ;
 Manu Thoreau (1968-2000), comique belge ;
 Mathieu Thoreau (1612-1692), évêque de Dol.

Divers 
 (44597) Thoreau, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.